Cambogia – Stato del Sud-est asiatico
 Cambogia – genere di insetti
 Cambogia – album dei Bastard Sons of Dioniso del 2017